Franciaország
Sancourt, település Eure megyében
Sancourt, település Nord megyében
Sancourt, település Somme megyében